Statkus ist der Name folgender Personen:

Horst Statkus (1929–2016), deutscher Theaterleiter 
Jonas Statkus (1904–1940), litauischer Sicherheitsbehördenleiter
Jonas Statkus (Musiker) (1923–2003), litauischer Organist und Komponist 
Josef Statkus (* 1968), litauischer Modedesigner und Kostümbildner